Болдог може бити:

 Болдог (Сењец), насељено мјесто у округу Сењец, Братиславски крај, Словачка Република
 Болдог (Хевеш), насељено мјесто општине Хевеш, у котару Хевеш, Хевеш жупанија, Република Мађарска